Gminy w USA:
 New Hanover (ang. New Hanover Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Burlington
 New Hanover (ang. New Hanover Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo New Hanover (ang. New Hanover County) – w stanie Karolina Północna

Miasto:
 New Hanover – miasto w Południowej Afryce w prowincji KwaZulu-Natal

Wyspa:
 New Hanover () – wyspa na Oceanie Spokojnym należąca do Papui-Nowej Gwinei